Glavni članak: Australian Open

Australian Open (pobjednici)
Tenisači, Australian Open (pobjednici)